Groenlands voetbalelftal (mannen)
 Groenlands voetbalelftal (vrouwen)